Canyon Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Canyon Point (Flathead County, Montana)	
 Canyon Point (Lewis and Clark County, Montana)